Barca eller Barça kan syfta på:

  Barca (djur) – ett släkte fjärilar
 Barça – ett smeknamn på FC Barcelona

Geografi
 Barca (bergsplatå) – en bergsplaty i Cyrenaika, Libyen
 Barca (stad) – en forntida nordafrikansk stad i nuvarande Libyen, troligen nuvarande :en:Marj
 Barca (kommun i Spanien) – en kommun i provinsen Provincia de Soria i Spanien
 Barca (kommunhuvudort) – en stad i kommunen